

Кортленд — місто, штат Іллінойс
 Кортленд — місто, штат Нью-Йорк
 Кортленд — місто, штат Огайо
 Кортленд — селище, штат Небраска

 Кортленд — місто, штат Алабама
 Кортленд — місто, штат Канзас
 Кортленд — місто, штат Міннесота
 Кортленд — місто, штат Міссісіпі
 Кортленд — місто, штат Вірджинія
 Кортленд — місто, штат Вісконсин
 Кортленд — переписна місцевість, штат Каліфорнія